Фриден (, Freeden) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фриден, Андерс (род. 1973) — вокалист шведской мелодик дэт-группы In Flames (с 1995 года) и группы Passenger.
 Фриден, Таня (род. 1976) — швейцарская сноубордистка, чемпионка Олимпийских игр.
 Фриден, Майкл (род. 1944) — британский политический теоретик, наиболее известный как ведущий современный теоретик идеологиию .
 Фриден, Пьер (1892—1959) — люксембургский государственный деятель. Премьер-министр Люксембурга.
 См. также 
 Фрид